Schloßstraße 1, Schlossstraße 1 bzw. Schlossstrasse 1 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Schloßstraße 1 (Bad Kissingen)
 Museum Berggruen (Berlin)
 Rathaus Harburg (Schwaben)
 Synagoge Kirrweiler (Pfalz)
 Schloss Martinsburg (Lahnstein)
 Schloss Bergstetten (Markt Laaber)
 Evangelische Pauluskirche Neunkirchen
 Schloss Rohrenfels
 Schloss Sandau
 Altes Palais (Schwerin)
 Schloss Holzhammer (Schnaittenbach)
 Mariensäule (Tutzing)
 Schloßstraße 1 (Werdau)

Siehe auch:
 Schloßstraße